Кубок Мальти з футболу 2021–2022 — 84-й розіграш кубкового футбольного турніру на Мальті. Титул здобула Флоріана.

Календар

Регламент 
Відповідно до формату змагань клуби Прем'єр-ліги стартують з 1/16 фіналу, у перших двох та в попередньому раунді грають клуби 2 - 4 дивізіонів.

1/16 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|8 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 лютого 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 лютого 2022

|}

1/8 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 березня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2022

|}

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 квітня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 квітня 2022

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 травня 2022

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 травня 2022

|}

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Мальти на soccerway 

2021–2022
Мальта
Мальта
2021 у мальтійському спорті
2022 у мальтійському спорті